La expresión Entre amigos puede hacer referencia a:

Entre amigos, álbum del cantante español Camilo Sesto de 1977.
Entre amigos, álbum del cantante español Luis Eduardo Aute de 1982.
Entre amigos, álbum de la banda mexicana Sasha, Benny & Erik de 2015.
Entre amigos, programa de televisión de España, emitido entre 1985 y 1992.